

Геологія 
 Юра — середній геологічний період Мезозойської ери.

Топоніми 
 Юра — франкомовний кантон на північному заході Швейцарії.
 Юра — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Юра — колишнє містечко в Японії, у префектурі Кіото. Складова міста Міядзу.
 Юра — колишнє село в Японії, у префектурі Кіото. Складова міста Міядзу.
 Юра — річка в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Юра — річка в Японії, у префектурі Кіото.
 Юра — грецький острів в Егейському морі.
 Юра — гірський масив в Швейцарії і Франції.

Персоналії 

 Юра Гнат Петрович — актор, режисер.
 Юра Олександр Петрович — актор (псевдонім Юра-Юрський).
 Юра Роман Олександрович — археолог.
 Юра Терентій Петрович — актор.

 Юра — японське прізвище.
 Юра — ім'я, скорочено від Юрій .

Інше 
 Юра — крейсер Імперського флоту Японії (1919–1942).
 Юра — італійська опера Ґавіно Ґабріеля, написана 1928 року.

Посилання